Termín variace znamená obměnu a používá se ve více významech:

 variace (hudba) – obměny daného hudebního tématu
 variace (statistika) – rozptyl, míra rozptýlenosti veličiny
 variace (kombinatorika) – vybraná podmnožina prvků z konečné množiny, přičemž záleží na pořadí těchto prvků
 variace funkce či variace funkcionálu – ve variačním počtu obdoba diferenciálního počtu na nekonečněrozměrném prostoru funkcí
 Variace (skupina) – česká hudební skupina
 Variace (Josef Vobruba) – hudební album

Související rozcestníky 
 Variátor
 Varianta